Dolga vas je lahko:
 Dolga vas, naselje v občini Lendava
 Dolga vas, naselje v občini Kočevje

Naselja v Sloveniji